Валерий Алексеевич Беспалов (; род. 21 сентября 1957, Лесовка, Сталинская область, Украинская ССР, СССР) — украинский энергетик, работавший инженером-механиком на Чернобыльской АЭС. Участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Герой Украины (2019).

Биография 
Валерий Беспалов родился 21 сентября 1957 года в селе Лесовка, Сталинской области. В 1980 году окончил Одесский национальный политехнический университет по специальности инженер-теплоэнергетик, тогда же начал работать на Чернобыльской АЭС.

Участвовал в ликвидации последствий  аварии на Чернобыльской АЭС. Вместе с Алексеем Ананенко и Борисом Барановым спускал воду из четвёртого энергоблока Чернобыльской АЭС.

С 1989 по 1991 годы работал на должности инженера-конструктора в проектном институте «Укрдипроэнерго» в Киеве. В 1992 году вновь начал работать на Чернобыльской АЭС. В 2012 году стал диспетчером группы мониторинга ядерных установок в НАЭК «Энергоатом».

Награды 
 Звание Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (27 июня 2019) — «за героизм и самоотверженные действия, проявленные при ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС»;
 Орден «За мужество» III степени (25 апреля 2018) — «за значительный личный вклад в преодоление последствий Чернобыльской катастрофы, обнаруженные самоотверженность и высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную общественную деятельность и по случаю Международного дня памяти о Чернобыльской катастрофе»;
 Орден «Знак Почета» (1989);
 Почетный знак отличия МЧС Украины (2008).

Примечания

Ссылки 
 Беспалов Валерій Олексійович // Інтернет-проект «Герої України»

Ликвидаторы Чернобыльской аварии
Инженеры-теплоэнергетики
Работники Чернобыльской АЭС